Smithland (Iowa)
Smithland (Kentucky)

Desambiguações de topônimos